Соревнования в беге на 5000 метров у женщин на чемпионате мира по лёгкой атлетике 1999 года прошли 27 августа.

Призёры

Финал 

CR — рекорд чемпионатов мира.

Ссылки 
 Результаты 

Чемпионат мира по лёгкой атлетике 1999